The Ring Thing, film suisse de Marc Schippert, sorti en 2004.
 The Ring Thing, court métrage allemand de Friederike Jehn, sorti en 2015.
 The Ring Thing, film américain de William Sullivan, sorti en 2017.